Brumbung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Brumbung, Demak, by, 
 Brumbung, Kediri, by, 
 Brumbung, Blora, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar